Hérouard ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine Hérouard (* 1956), französischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Dijon
 Chéri Hérouard (1881–1961), französischer Illustrator